

Ричмонд-Гайтс — місто, штат Міссурі
 Ричмонд-Гайтс — місто, штат Огайо
 Ричмонд-Гайтс — переписна місцевість, штат Флорида